Col du Bonhomme – valico delle Alpi Graie
 Col du Bonhomme – valico dei Vosgi